El Ejido kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Ejido, Guerrero, ort, Taxco de Alarcón,

Spanien 

 El Ejido (ort i Spanien), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar